Бесерриль () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Бесерриль — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии, на территории департамента Сесар.
 Бесерриль-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Бесерриль-де-ла-Сьерра — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.